Die Weltcupsaison 2014/15 der Nordischen Kombination begann am 29. November 2014 in Ruka und endete am 14. März 2015 in Oslo. Höhepunkt der Saison waren die Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 18. Februar bis 1. März 2015 im schwedischen Falun.

Sieger des Gesamtweltcups wurde wie ihm Vorjahr der Deutsche Eric Frenzel.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2014/15

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination